John Smith (atleet) - Amerikaans atleet en coach
 John Smith (cameraman) - Amerikaans cameraman
 John Smith (Canadees roeier) - Canadees roeier
 John Smith (kunsthistoricus)
 John Smith (ontdekkingsreiziger) - Brits ontdekkingsreiziger
 John Smith (politicus) - Brits politicus
 John Smith (politicus in Virginia) - Amerikaans politicus
 John Smith (politicus in New York) - Amerikaans politicus
 John Smith (politicus in Ohio) - Amerikaans politicus
 John Smith (voetballer, 1934) - Schots voetballer
 John Smith (voetballer, 1939) - Engels voetballer
 John Smith (worstelaar) - Amerikaanse worstelaar
 John Smith (zanger) - Brits zanger
 John Smith (Zuid-Afrikaans roeier) - Zuid-Afrikaans roeier
 John H. Smith (wiskundige) - Amerikaans wiskundige